Die Football League Second Division 1923/24 war die 28. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 25. August 1923 und endete am 3. Mai 1924.

Zweitligameister wurde Leeds United und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Bury in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1924/25 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Chelsea und FC Middlesbrough die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Nelson und Bristol City, wobei der FC Nelson fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Bristol in der südlichen Football League Third Division South antreten musste. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1924/25 Third-Division-North-Meister Wolverhampton Wanderers und Third-Division-South-Gewinner FC Portsmouth die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1923-24 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1923/24
1923